Petite rivière aux Rats kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Petite rivière aux Rats (vattendrag i Kanada, lat 47,45, long -73,22), Québec, 
 Petite rivière aux Rats (vattendrag i Kanada, lat 49,47, long -72,23), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar